Prototyphis är ett släkte av snäckor. Prototyphis ingår i familjen Typhidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Prototyphis